Марджори Боуэн (; настоящее имя Габриэль Маргарет Кэмпбелл (); 1 ноября 1885, , Хэмпшир — 23 декабря 1952, Лондон) — британская писательница, автор исторических и готических романов, а также произведений в стиле «хоррор».

Её литературное наследие составляет более, чем 150 произведений, большая часть которых была опубликована под псевдонимом Марджори Боуэн. Также она писала свои работы, пользуясь псевдонимом Джозеф Ширинг () и ещё несколькими псевдонимами, а часть книг опубликовала под своим настоящим именем.
Под псевдонимом Джозеф Ширинг она написала несколько зловещих готических романов, пронизанных атмосферой мистики и страха. Несколько её книг были экранизированы.

Отец, страдавший алкоголизмом, оставил семью, когда Марджори была ещё в юном возрасте, и, в конечном итоге, был найден мертвым на лондонской улице. После этого активная литературная деятельность Марджори стала основным источником доходов для её семьи. Марджори была замужем дважды:
первый раз в 1912 году она вышла замуж за жителя Сицилии
Эмилио Констанца Зефферино, но этот брак оказался несчастливым. В 1916 году Зефферино умер от туберкулёза. После этого Марджори выходит замуж во второй раз за Артура Л. Лонга.
Литературный дебют Марджори Боуэн состоялся в 1906 году (книга «Миланская гадюка» ()). После этого всю жизнь, до самой смерти, она не прекращала заниматься активным литературным творчеством.

Экранизации 
Роман Госпожа Нелл Гвинн ()
, написанный под псевдонимом Джозеф Ширинг и опубликованный 1926 году, был экранизирован режиссёром Гербертом Вилкоксом в этом же году. (фильм Nell Gwyn).
В фильме снимались Дороти Гиш и Рэндли Ортон.

Библиография (оригинальные названия) 
 The Viper of Milan (1906)
 The Master of Stair (1907)
 The Glen O’Weeping (1907)
 The Sword Decides (1908)
 A Moment’s Madness (1908)
 The Leopard and the Lily (1909)
 Black Magic: a Tale of the Rise and Fall of the Antichrist (1909) — легенда о том, как колдунья по имени Урсула сумела занять пост римского папы. (Римский папа Иоанн VIII).
 I Will Maintain (1910)
 God and the King (1911)
 Defender of the Faith (1911)
 God’s Playthings (1912)
 The Rake’s Progress (1912)
 The Quest of Glory (1912)
 A Knight of Spain (1913)
 The Two Carnations (1913)
 Prince and Heretic (1914)
 Because of These Things (1915)
 Mr Washington (1915)
 Shadows of Yesterday (1916)
 Curious Happenings (1917) — сборник коротких рассказов
 Crimes of Old London (1919) — сборник коротких рассказов
 The Cheats, A Romantic Fantasy (1920)
 Roccoco (1921)
 The Haunted Vintage (1921)
 Stinging Nettles (1923) — полу-автобиографическая повесть, рассказывающая о неудачном браке Марджори с сицилианцем Зефферино.
 Seeing Life! (1923)
 Mistress Nell Gwynne (1926) (написан под псевдонимом Джозеф Ширинг) — экранизирован в этом же году режиссёром Гербертом Вилкоксом.
 «Five Winds» (1927)
 The Pagoda (1927)
 Dark Ann (1927) — сборник коротких рассказов.
 Exits and Farewells (1928)
 General Crack (1928) (написан под псевдонимом George R. Preedy) — был экранизирован в 1930 году (фильм ), в одной из главных ролей снялся Джон Берримор
 The Golden Roof (1928)
 Sheep’s Head and Babylon, and Other Stories of Yesterday and Today (1929) — сборник коротких рассказов
  (1929)
 The Great Weird Stories (1929) (написан под псевдонимом Arthur Neale)
 The Devil’s Jig (1930) (написан под псевдонимом Robert Paye)
 The Rocklitz (под этим названием роман был издан в Великобритании) или
The Prince’s Darling (под этим названием роман был издан в США) (1930) (написан под псевдонимом George Preedy)
 Grace Latouche and the Warringtons (1931) — сборник коротких рассказов.
 The Shadow on Mockways (1932) — пьеса, была поставлена не сцене парижского театра Гран-Гиньоль.
 Forget-me-Not (1932) (написан под псевдонимом Джозеф Ширинг)
 The Veil’d Delight (1933)
 Great Tales of Horror (1933)
 Julia Roseingrave (1933) (написан под псевдониом Robert Paye) — история о колдовстве и тайном искусстве, которым владеют ведьмы.
 The Last Bouquet, Some Twilight Tales (1933) — сборник коротких рассказов.
 Dr Chaos and the Devil Snar’d (1933) (написан под псевдонимом George R. Preedy)
 The Triumphant Beast (1934)
 The Scandal of Sophie Dawes (1934) — роман о куртизанке Софи Доуз, которая происходила из низких социальных слоёв. Боуэн описывает её, пользуясь эпитетами «вульгарная распутница», «юная потаскуха» и «крыса из сточной канавы».
 Moss Rose (1934) (написан под псевдонимом Джозеф Ширинг) — роман экранизирован в 1947 году (фильм )
 More Great Tales of Horror (1935)
 The Angel of the Assassination (1935) (Написан под псевдонимом Джозеф Ширинг) — роман-биография Шарлотты Корде
 The Poisoners (1936) (написан под псевдонимом George R. Preedy)
 Trumpets at Rome (1936)
 This Shining Woman (1937)
 Wrestling Jacob. A study of the life of John Wesley and some members of the family. (1937)
 God and the Wedding Dress (1938)
 Orange Blossoms (1938) (написан под псевдонимом Джозеф Ширинг) — сборник коротких рассказов.
 Blanche Fury (1939) (as Joseph Shearing) — экранизирован в 1948 году (фильм )
 Mr. Tyler’s Saints (1939)
 The Circle in the Water (1939)
 The Debate Continues: being the Autobiography of Marjorie Bowen (1939) (написан под именем Маргарет Кэмпбелл)
 Ethics in Modern Art (1939)
 The Crime of Laura Sarelle (1941) (написан под псевдонимом Джозеф Ширинг) — Уилл Каппи в своей рецензии на этот роман отозвался следующим образом: «Тот, кто желает пощекотать свои нервы и хочет испытать острые эмоции — тому стоит прочитать впечатляющий роман М-ра Ширинга о любви, смерти и роковых судьбах. Приобщитесь к искусству Ширинга, и вы встретите один из самых зловещих женских образов, когда — либо созданных в поэзии или в прозе.»
 The Golden Violet (1941) (написан под псевдонимом Джозеф Ширинг)
 The Spectral Bride В других изданиях роман также выходил под названием The Fetch (1942) (написан под псевдонимом Джозеф Ширинг)
 Airing in a Closed Carriage (1943) — экранизирован в 1947 году (фильм 
 The Abode of Love (1944) (написан под псевдонимом Джозеф Ширинг)
 So Evil My Love (1947) (написан под псевдонимом Джозеф Ширинг) повествует об убийстве Чарльза Браво — роман был экранизирован в 1948 году (фильм )
 The Bishop of Hell and Other Stories (1949) — избранные рассказы из раннего творчества Марджори.
 The Man with the Scales (1954)
  (1976) — сборник коротких рассказов.

Примечания